Prawo krwi – termin prawniczy
 Prawo krwi – film amerykański z 1989 roku